

Коутс — місто, штат Канзас
 Коутс — місто, штат Північна Кароліна